Тарумовка — название населённых пунктов в России:

 Тарумовка — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Тарумовка — деревня в Петровском районе Саратовской области.